Cluny kan syfta på:

Geografi

Australien

 Cluny Airport – en flygplats i Queensland

Frankrike 

 Cluny, kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Cluny III – den gängse beteckningen på den tredje klosterkyrkan i Cluny

Mauritius 

 Cluny (ort i Mauritius), Grand Port,

Storbritannien 

 Cluny, Aberdeenshire, parish, Skottland, 
 Cluny, Fife, ort, Skottland,

Övrigt 
 Clunyrörelsen

Robotskapade Mauritiusförgreningar